

Geografia 
 Morris (Alabama)
 Morris (Illinois)
 Morris (Minnesota)
 Morris (Oklahoma)

Outros 
 Morris Motor Company
 Morris (ilustrador) — criador de Lucky Luke de nome Maurice de Bévère

Desambiguação
Desambiguações de topônimos